Францишек Блоньский (также Франц Блонский, , 1867—1910) — польский врач, ботаник-криптогамист и миколог.

Биография 
Родился в Варшаве в 1867 году. Во время учёбы в гимназии начал интересоваться изучением природы, стал публиковать фенологические заметки. В 1886 году Францишек поступил на медицинский факультет Варшавского университета. Окончив его в 1891 году, работал врачом на сахароваренном заводе в селе Спичинцы Киевской губернии.

Исследования Блоньского посвящены главным образом видовому разнообразию грибов, лишайников и мхов Польши (в частности, Беловежской пущи). Значительно пополнил сведения о разнообразии тайнобрачных растений Польши. Описал несколько новых видов грибов, а также форм цветковых растений. Начал подготовку многотомного определителя мхов Польши Conspectus muscorum Poloniae.

Скончался 4 (17) апреля 1910 года, заразившись тифом от одного из больных в госпитале.

Некоторые научные публикации

Литература 
 

Ботаники Польши
Ботаники XIX века
Ботаники по алфавиту
Микологи Польши